{{Taxobox
| name = Euproserpinus
| status = 
| image = Euproserpinus phaeton MHT CUT 2010 0 11 Bautista Canyon Hemet California.jpg
| image_caption = Euproserpinus phaeton'
| domain_sv = 
| domain = 
| regnum_sv = Djur
| regnum = Animalia
| phylum_sv = Leddjur
| phylum = Arthropoda
| classis_sv = Egentliga insekter
| classis = Insecta
| ordo_sv = Fjärilar
| ordo = Lepidoptera
| familia_sv = Svärmare
| familia = Sphingidae
| genus_sv = 
| genus = Euproserpinus
| species_sv = 
| species = 
| taxon = Euproserpinus
| taxon_authority = 
| range_map = 
| range_map_caption = Utbredningsområde
| image2 = 
| image2_caption = 
| subphylum = Hexapoda
| subphylum_sv = Sexfotingar
| superfamilia = Bombycoidea
| superfamilia_sv = 
| synonyms = 
}}Euproserpinus är ett släkte av fjärilar. Euproserpinus'' ingår i familjen svärmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svärmare
Euproserpinus